

Sigle 
 Paper and Pen Interview – tecnica delle interviste tradizionali
 Perception And Preference Inventory – test psicologico
 Performance Application Programming Interface – in informatica, libreria per misure di performance di hardware
 Precision Approach Path Indicator – sistema che aiuta la discesa degli aeromobili
 Public And Private Information – standard dell'Institute of Electrical and Electronics Engineers

Musica 
Papi – singolo di Jennifer Lopez, terzo estratto dall'album Love?

Persone 
 Anna Maria Papi (1928-2012) – giornalista e scrittrice italiana
 Claude Papi (1949-1983) – calciatore francese
 Clemente Papi (1803-1875) – scultore italiano
 Daniele Papi (1949) – dirigente sportivo italiano
 Emanuele Papi (1959) – archeologo italiano
 Enrico Papi (1965) – conduttore televisivo italiano
 Floriano Papi – zoologo, etologo e docente italiano
 Fulvio Papi (1930-2022) – filosofo, politico, scrittore, giornalista e accademico italiano
 Giacomo Papi (1968) – scrittore e giornalista italiano
 Giampaolo Papi (1969) – scrittore e medico italiano
 Giorgio Papi (1917-2002) – produttore cinematografico italiano
 Giovan Battista Papi (XVIII secolo) – fantino italiano
 Giuseppe Ugo Papi (1893-1989) – economista italiano
 Lazzaro Papi (1763-1834) – medico e letterato italiano
 Massimiliano Papi (1967) – regista italiano
 Samuele Papi (1973) – allenatore di pallavolo ed ex pallavolista italiano
 Sara Papi (1980) – ex ginnasta italiana

Altro 
 Papi – famiglia storica italiana
 Papi – personaggio del manga Monster Musume, di razza arpia

Pagine correlate 
 Lista dei papi
 Papa (disambigua)